Шаманиха — топоним в России:

 Шаманиха — река в Якутии, приток Колымы;
 Шаманиха — деревня в Вилегодском районе Архангельской области;
 Шаманиха — до 1962 г. название посёлка Приозёрный в Невьянском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Шеманиха